Le nom dUSS Noa a été porté par deux navires de lUS Navy :

 l', un destroyer de la classe Clemson en service pendant la Seconde Guerre mondiale et coulé dans une collision en 1944 ; 
 l', un destroyer de la classe Gearing mis en service en 1946 et vendu à l'Espagne en 1975.

Noa